Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Libanon. IJsland heeft geen ambassade in Libanon.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Libanon
IJslandse